Џалалабад је једно од следећих насеља:

 Џалалабад — град у Авганистану, административни центар провинције Нангархар;
 Џалалабад (Гилгит-Балтистан) — град у Пакистану, у покрајини Гилгит-Балтистан;
 Џалал Абад — град у Киргистану, административни центар Џалалабадског округа;
 Џалалабад — древни назив града Силхет у Бангладешу;
 Џалалабад — назив за неколико села и мањих насеља у Индији, Пакистану и Ирану;

Види још 
 Џалилабад